Walcheren, het westelijk deel van Midden-Zeeland, tot halverwege de twintigste eeuw een afzonderlijk eiland
Polder Walcheren (ookwel de Staten van Walcheren), een voormalige bestuurseenheid die uitgroeide tot waterschap op het eiland Walcheren van de 15e eeuw tot 1965
Waterschap Walcheren, een voormalig waterschap op het eiland Walcheren van 1965 tot 1996
Walcheren (vlaggenschip), een 17e-eeuws oorlogsschip van de Staatse Vloot
Walcheren (spiegelretourschip), een 17e-eeuws spiegelretourschip van de VOC